Halicometes är ett släkte av svampdjur. Halicometes ingår i familjen Tethyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Halicometes